Список станцій Українських залізниць

Щ